Pasjača je lahko:
 Pasjača, Prokuplje (Srbija)
 Pasjača, Niš (Srbija)